Öwörchangai-Aimag este un aimag, (provincie) în Mongolia centrală.

Subîmpărțire 

Geografia Mongoliei